Garçons contre filles (Boys and Girls), quinzième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2006 ;
 Garçons contre filles (Maschi contro femmine), film italien de Fausto Brizzi sorti en 2010.

 Filles contre garçons (Fillies v. Colts), quatorzième épisode de la saison 2 du Grand Galop diffusé en 2003 ;
 Bibi et Tina : Filles contre garçons (Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs), film allemand de Detlev Buck sorti en 2016.